Ítróttarfelag Fuglafjarðar, forkortes til ÍF, er en færøsk fodboldklub, der er baseret i Fuglafjørður. De spiller deres hjemmekampe i Fløtugerði. ÍF har kun engang vundet det færøske mesterskab, det var i 1979. De har tre gange vundet Færøernes næstbedste række i mændenes fodbold.

Titler 
 Færøernes førstedivision i fodbold: 1 (før 2005 kaldtes den 1. deild)
 1979
 1. deild: 5 (før 2005 kaldtes den 2. deild)
 1984, 1987, 2003, 2018, 2022

Truppen
Opdateret 11. juni 2022.

Trænere 

  Páll Guðlaugsson (1989–91)
  Meinhard Dalbúð (1993–94)
  Sonni Jensen (1995)
  Petur Simonsen (1996–97)
  Piotr Krakowski (1998–99)
  Pauli Jarnskor (2001–02)
  Bogi Lervig (2001–02)
  Petur Mohr (2002–03)
  Sigfríður Clementsen (2003–04)
  Petur Mohr (2004–05)
  Petur Simonsen (2005–06)
  Jón Simonsen (2006–07)

  Abraham Løkin (2008)
  Roy Róin (2008)
  David Jones (2008)
  Albert Ellefsen (2008)
  Jón Simonsen (2009)
  Jón Simonsen &  Abraham Løkin (2009–10)
  Abraham Løkin (July 19. juli 2009 – May 27. maj 2011)
  Símun Eliasen &  Rúni Nolsøe (1. juni 2011 – 31. dec. 2011)
  Flemming Christensen (1. jan 1 2012 – 31. dec. 2012)
  Albert Ellefsen (1. jan 2013–15)
  Jákup Mikkelsen (2015)
  Jógvan Martin Olsen (2016)
  Jákup Mikkelsen (2016–)

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Færøerne
Etableret i 1946